«Внимание! Всем постам…» — советский художественный фильм о работе советской милиции, снятый в 1985 году режиссёром Игорем Вознесенским.

Сюжет 
Бывший десантник Виктор Кольцов поступил на работу в милицию. Однажды, возвращаясь с дежурства, он заметил в подворотне подозрительного человека и узнал в нём особо опасного преступника, объявленного в розыск. Начав преследование, доблестный милиционер получает тяжёлое ранение, но сдаваться не собирается…

В 1986 году этим же режиссёром И. Вознесенским снято продолжение — фильм «Где ваш сын?…», в котором главный герой Виктор Кольцов (А. Ростоцкий) работает с неблагополучными семьями.

В ролях 
 Андрей Ростоцкий — Виктор Кольцов, сержант милиции, бывший десантник — главная роль
 Анатолий Грачёв — Иван Алексеевич, майор милиции
 Вера Сотникова — Люся, медсестра
 Андрей Мартынов — Павел Егорович Тихоня, старшина милиции
 Владимир Никитин — Дугин
 Юрий Чернов — Коля Лучкин, водитель-напарник
 Георгий Юматов — Фёдор Васильевич Кольцов, отец Виктора и Андрея, таксист
 Лариса Лужина — Ольга Ивановна Кольцова, мать Виктора и Андрея
 Антон Вознесенский — Андрей, брат Виктора
 Юрий Назаров — Алексей Сибирцев, «исправившийся» уголовник
 Борис Токарев — Сергей Леонидович Воронов
 Любовь Соколова — тётя Маша, мать Воронова
 Елена Валаева — преподаватель школы милиции
 Майя Булгакова — жена пьяницы
 Валентин Печников — пьяница
 Олег Борецкий — Фролов, милиционер
 Сергей Бачурский — Глыба
 Алексей Миронов — продавец рыбок
 Муза Крепкогорская — женщина, у которой украли кошелёк
 Евгений Красавцев — милиционер
 Сергей Жигунов — напарник Кольцова, милиционер
 Арнис Лицитис — Филатов, рецидивист
 Николай Сысоев — Семён Петрович Лохин, рецидивист, ударивший ножом Кольцова
 Мария Виноградова — женщина, возле дома которой погиб милиционер Царёв
 Владимир Скляров — милиционер
 Михаил Бочаров — пассажир
 Виталий Яковлев — младший сержант
 Григорий Дунаев — милиционер (в титрах не указан)
 Юрий Маляров — милиционер (в титрах не указан)
 Владимир Смирнов — милиционер (в титрах не указан)
 Георгий Милляр — Андрей Егорович, старичок-пациент (в титрах не указан)
 Раиса Рязанова — женщина на пикнике (в титрах не указана)
 Капитолина Ильенко — нарушительница правил перехода (в титрах не указана)
 Артур Нищёнкин — сосед-собутыльник (в титрах не указан)
 Николай Павлюк — Звонков, курсант школы милиции

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Юрий Иванов, Игорь Вознесенский
 Кинорежиссёр-постановщик: Игорь Вознесенский
 Кинооператор-постановщик: Анатолий Буравчиков
 Художник-постановщик: Феликс Ростоцкий
Художник по костюмам: Лидия Коняхина
 Композитор: Владимир Шаинский, Людвиг Ван Бетховен, Хан Си Джеун
Звукооператор: Алексей Разоренов
Кинорежиссёр: Нина Каменская
Редактор: Виктория Святковская
Художник-гримёр: Лидия Новак
Монтажёр: Галина Дмитриева
Оператор: Н. Подземельный
Бригадир светотехников: Н. Громов
Цветоустановщик: В. Россихин
Консультанты: Н. М. Шаранков, В. Н. Шашков
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, дирижёр: К. Кримец
Директор съёмочной группы: Таги Алиев

Ссылки 

 Песня из фильма

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детективные фильмы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы о милиционерах
Фильмы о Москве